Бастианини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бастианини, Джованни (1830—1868) — итальянский скульптор.
 Бастианини, Этторе (1922—1967) — итальянский оперный певец (баритон).
 Бастианини, Энео - итальянский мотогонщик серии МотоГП с 2020.